Харатян — фамилия. Известные носители:
 Харатян, Владимир Самвелович (род. 1996) — российский и армянский футболист.
 Харатян, Фрунзе Арменакович (род. 1927) — бывший депутат парламента Армении.

См. также 
 Харатьян